Q100 peut faire référence à :
 Ariane (Q100), un sous-marin de la Marine nationale (France) ;
 Bombardier Dash 8 Q100, un avion civil canadien ;
 , une ligne d'autobus à New York.